Li-pa-li – debiutancki album solowy Tomasza Lipnickiego z udziałem muzyków sesyjnych, wydany w 19 czerwca 2000 roku przez wytwórnię Universal Music PL pod numerem katalogowym: 157 603 2. Trzy lata później powstaje zespół Lipali

Album był promowany dwoma singlami:

I. Poza ja poza ty

 1. Poza ja poza ty ‐ radio edit • 02:49

II. Co noc

 1. Co noc ‐ album version • 03:57
 2. Poza ja poza ty ‐ remix by Ptak • 03:33

Lista utworów

Twórcy 
 Tomasz Lipnicki – gitara, wokal
 Michał Jeziorski "Ptah" – programowanie, instrumenty klawiszowe, perkusja
 ŻwirkoTom – gitara basowa
 Cezary Morawski – instrumenty klawiszowe
 Tymon Tymański – gitara
 Przemysław Momot "Pyza" – programowanie, perkusja

Przypisy 

Albumy Lipali
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Universal Music Polska